En Pologne, Lipianki peut désigner : 

 Lipianki, village de la voïvodie de Łódź,
 Lipianki, village de la voïvodie de Mazovie,
 Lipianki, village de la voïvodie de Poméranie.